Daniel Lanceros es un bailarín de tango, director de baile y actor rosarino.
Estudió arte escénico en el Arteón (de Rosario).
Intervino en diversas puestas de teatro, cine y TV.

Participó en diversos festivales y encuentros para Probienestar, del PAMI (Programa de Atención Médica Integral, entidad argentina para atención de jubilados).
Fue director del Instituto Integral de Artes LUANA (en Rosario).
En 2007 participó en el Quinto Campeonato Mundial de Tango, con sede en Rosario, donde obtuvo el primer puesto en tango de salón, junto con su pareja Paola Iazzetta.

En la búsqueda de nuevos elementos creó el Taller de TangoTeatro (en Rosario).
En mayo de 2007 publicó la revista Rosario de Tango: Guía y Agenda Cultural.
Actualmente  la revista es virtual.

En diciembre de 2007, como reconocimiento a su trayectoria, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe le otorgó la distinción Orden de la Viruta, en la Casa de la Cultura «Arijón».

A fines de diciembre de 2007 —en el marco del acontecimiento cultural «Rosario canta la Navidad», – dirigió y bailó la Suite tanguera, espectáculo de tango con gran orquesta y bailarines en escena.
Durante la obra, la cantante de tango y bailarina Paola Iazzetta interpretó la «Habanera» de la Carmen de Bizet. Y luego bailaron juntos la milonga La puñalada. 

En mayo de 2008 bailó tango con su pareja Paola Iazzetta (ambos campeones de tango-salón de 2007) en la apertura del Cuarto Encuentro Metropolitano de Tango, organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y La Casa del Tango.

- Rosario]

Integra como actor y director de baile, la obra seleccionada para la apertura del VII Festival de Teatro - XVI Encuentro de Teatro Marplatense - Mar del Plata 2008 - Obra: “Las Polacas” (La Casamentera, La Varsovia y El Desván) de Patricia Suárez (Trilogía/Dramática – Rosario.) En el Teatro Auditorium – Sala Astor Piazzolla.

Es Convocado para la participación en “Homero del alma” Un recorrido sensible por los personajes y la poesía del Maestro Homero Manzi: canto, danza y música junto a Raúl Calandra, Sara Lindberg, Víctor Tinelli, Maru Derosa, Paola Lazzetta, Luis Baeti. Con dirección de Néstor Zapata - Auspician: Secretaría de Cultura de la Nación (a través del Programa “Manzi somos todos”: selección de proyectos destinados a la difusión de vida y obra del Maestro Homero Manzi) Ministerio de Innovación y Cultura de la Pcia. de Santa Fe Subsecretaría de Cultura Municipalidad de San Lorenzo Gestión de todos.

En el Teatro Príncipe de Asturias del Complejo Cultural Parque de España, ESCOLASO trío presenta su nuevo CD DE VUELTA AL JUEGO con los bailarines invitados: Daniel Lanceros y Paola Iazzetta, 30 de mayo de 2008.

En la inauguración del complejo gastronómico de La Casa del Tango de Rosario, recibe la invitación especial (por ser la última pareja ganadora del Campeonato Mundial de Tango sede Rosario 2007) para mostrar en el escenario mayor al ritmo del Rositango Trío y junto a Paola Iazzetta, una exhibición del auténtico tango Argentino. abril 2009.

Docente: Escuela Argentina de Tango – Casilda, Santa Fe. 2009.

Reconocimiento a los tres años (3) de la Guía y Agenda Cultural “Rosario de Tango” por su trayectoria, el aporte a la difusión siendo la única revista de Rosario en su tipo, recibe la distinción ORDEN DE LA VIRUTA, (destinado a destacar la labor de personas e instituciones que contribuyen a difundir el arte del tango) de La Casa de la Cultura Arijón, Gobierno de Santa Fe, diciembre de 2009.  

Junto a Paola Iazzetta participa en el Primer Baile de Maestros - La Previa - Contramambo Tango Club, La milonga de los Dioses.... en el Olimpo - Corrientes esquina Mendoza, diciembre de 2009.

Docente: Escuela Argentina de Tango – Rosario, Santa Fe. Participación especial en los festejos del 9 de julio “Día de la Independencia” y 8ª Mega Encuentro Nacional de Automóviles en el escenario mayor del Parque Independencia de Rosario, dando un recorrido por los géneros de tango danza, con Puro Tango Argentino. 2010.

Participación como DJ. en “9 de julio milongueando con la FM Tango Rosario” Transmisión en vivo (frente al monumento a Belgrano) 2010.

Bailarín invitado junto con Karina Botti en “Noches de Arrabal” en teatro Casa del Tango Rosario. Verónica Muñoz, guitarra y Voz con Diego Mattar, guitarra, 7 de agosto de 2010.

Daniel Lanceros y Paola Iazzetta, resultaron Campeones en las categorías: Tango Milonguero y Milonga en el III° Festival de Tango Danza “Córdoba cuna de Campeones” y I° Torneo Argentino de Tango. Organizadores Nora Witanowsky y Juan Carlos Martínez, en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba 2010.

Puesta en Escena y Dirección General de “Apasionados 2010” en el Teatro Auditorio de AMMA Rosario, Santa Fe, 14 de noviembre de 2010.

Tango Pichinchesco: Daniel Lanceros Paola Iazzetta - domingo 6 de marzo de 2011, el Barrio Pichincha se vistió de fiesta y festejo el carnaval con musicales, danzas y muestras de tango. La movida está organizada por el grupo Pichincha se muestra. Entre las 20:30 y 01:00 del domingo 6 de marzo, por calle Callao entre Jujuy y Avenida del Valle, habrá muchos festejos. Se montarán dos escenarios: Uno en Callo y Brown y el otro en Callao y Jujuy. 

Inauguración del Centro Cultural Municipal “Batalla de Punta Quebracho”, con autoridades nacionales, provinciales y municipales, en el centro cívico de la ciudad. El evento abrió con un espectáculo multidisciplinario, más de 100 artistas y la intervención de Daniel Lanceros y Paola Iazzetta en baile y en el cierre el Show de Soledad Pastorutti. Puerto General San Martín, Santa Fe, 1 de abril de 2011. 30 de marzo de 2011.

La Presidencia del Senado de la Nación (S-4139/10) Declara: Su beneplácito y reconocimiento hacia la pareja de baile de tango integrada por Daniel Lanceros y Paola Iazzetta, de la provincia de Santa Fe; campeones en las categorías Tango Milonguero y Milonga en el III° Festival de Tango Danza “Córdoba cuna de Campeones” y I° Torneo Argentino de Tango realizado la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 2011.

Participación junto a Paola Iazzetta en el VII Encuentro Metropolitano de Tango, junto a la Orquesta El Amarre y la Orquesta Típica Imperial, dirección Hiroshi Kurihara. CMD Noroeste Olga y Leticia Cossettini, domingo 29 de mayo de 2011.

Puesta en Escena y Dirección General de “De viaje por mi vida” es un espectáculo que integra distintos lenguajes expresivos. Paola Iazzetta comparte en esta presentación sus recuerdos y sus vivencias, junto a Paola los acordes del piano y el sugestivo bandoneón de Diego Saavedra, su amigo de andanzas juveniles. También Daniel Lanceros sumará el aporte de su romántica Danza, para completar una gran Noche. Teatro Auditorio de AMMA Rosario - sábado, 15 de octubre de 2011- en La Casa del Tango Rosario.

En la 5° entrega de la “Orden de la Viruta” Como organizador de seleccionar y presentar: "Jóvenes parejas de Tango", incentivo particular a la diversidad de creación del Baile. Dando la exhibición final con Paola Iazzetta. Casa de la Cultura Arijón, organismo dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia - Avda. Arijón 84 bis. sábado 17 de diciembre de 2011.

En septiembre de 2012, realiza una gira europea, donde dictaron clases y workshop de tango, milonga y vals en distintos lugares como Suiza e Italia.

Exhibición de Puro Tango Argentino, junto a Paola Iazzetta en la Fiesta de Colectividades 2012 - Escenario de Tango (Paseo de los cañones. Frente al Monumento a la Bandera) sábado 17 de noviembre de 2012

Invitado a bailar en - Noche de tango en la Plaza San Martín de San Lorenzo -Bicentenario del combate de San Lorenzo. Junto a Karina Botti. El mejor tango de la región e invitados desde Rosario y Buenos Aires en la Plaza San Martín!!! - sábado 23 de febrero de 2013.

En la 6° entrega de la “Orden de la Viruta” exhibieron su música la orquesta “La Biaba” y en el baile Paola Iazzetta y Daniel Lanceros con sus Tangos, Valses y Milongas, Casa de la Cultura Arijón, organismo dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia - Avda. Arijón 84 bis. sábado 23 de marzo de 2013.

IX Encuentro Metropolitano de Tango Rosario 2013.Milonga El Encuentro. Presentación de Carlos Quilici, Martín Tessa y Juan Iriarte y de la pareja de bailarines Daniel Lanceros y Paola Iazzetta. Bar El Cairo (Santa Fe y Sarmiento) 7 de mayo de 2013.

Se realizó en Rosario FEI Américas Jumping Championship .El Jockey Club de Rosario recibió, del 17 al 22 - edición 2013.La federación ecuestre Argentina confirmó la presencia de cientos de jóvenes jinetes y amazonas de tantos lugares como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá.Para agasajar a los participantes, convocaron a la pareja de Tango Paola Iazzetta y Daniel Lanceros, que realizaron una exhibición de Puro Tango Argentino.

En la Semana del Adulto Mayor - En el marco de la celebración de la semana del Adulto Mayor, desde la Municipalidad se impulsan diversas actividades organizadas y coordinadas en conjunto con las distintas instituciones intermedias de nuestra ciudad. Durante la tarde de este miércoles, desde las 17 se llevó a cabo en Casa de la Cultura la proyección de Cine en pantalla gigante con entrada libre y gratuita y el jueves se brindará una clase abierta de milonga, organizada por La Secte du Tango y encabezada por Daniel Lanceros. Carcaraña, Prov. Santa Fe - 22  de septiembre de 2015

XIV Encuentro Metropolitano de Tango.Rosario 2018 (31/3 al 28/4): “Tango desde el río Paraná” - martes 10 de abril, 20 hs La Casa del Tango, Rosario y la región. Orquesta de Cañada de Gómez, Marita Durá y su trío, José Gómez y su trío, Bailan Daniel Lanceros y Estefanía Capriotti, Vals - Daniel Lanceros Estefanía Capriotti - Metropolitano de Tango Rosario 
En el año 2018, organizó junto con Pablo Calderón, el Encuentro de Tango Mexicano en Buenos Aires.

Docente: "Enseñar a Enseñar" FORMACIÓN PARA DOCENTES DE TANGO - 14 de diciembre de 2019 en Habana Mix, Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba

Festival de Olavarria Baila Tango -  Clases & shows - A puro Tango en Baires - 7, 8 y 9 febrero 2020 - Daniel Lanceros junto a Carito Sastre

Campeonatos 
1º Puesto: Categoría Tango Salón – Subsede Rosario, Mundial de Tango – 2007

1º Puesto: Categoría Tango Milonguero – III° Festival de Tango Danza “Córdoba cuna de Campeones” y I° Torneo Argentino de Tango. Córdoba 2010.

1º Puesto: Categoría Milonga – III° Festival de Tango Danza “Córdoba cuna de Campeones” y I° Torneo Argentino de Tango. Córdoba 2010.

4º Puesto: Categoría Tango Pista – 3° Edición "Marcos Juárez Aires de Tango”  Preliminar Oficial del Mundial de Tango 2017

1er Puesto: Categoría Milonga - Certamen Regional de Tango Santa Fe - Preliminar Oficial del Mundial de Tango 2017 - Clasifica a la FINAL del Campeonato Inter-Milongas - CIM de Buenos Aires, diciembre de 2017.

2º Puesto: Categoría Tango Pista - Certamen Regional de Tango Santa Fe - Preliminar Oficial del Mundial de Tango 2017

2º Puesto: Categoría Milonga - 13º Campeonato Nacional de Tango - Preliminar Oficial Mundial Villa Constitución  2017  – 29 de Julio, Santa Fe 

2º Puesto: Categoría Tango Pista - 13º Campeonato Nacional de Tango - Preliminar Oficial Mundial Villa Constitución  2017 – 29 de Julio, Santa Fe

Tricampeones Daniel Lanceros Estefania Capriotti

1º Puesto: Categoría Tango Pista – 4° Edición "Marcos Juárez Aires de Tango” Preliminar Oficial del Mundial de Tango 2018 – 18 y 29 de abril 

1º Puesto: Categoría Milonga – 4° Edición "Marcos Juárez Aires de Tango” Preliminar Oficial del Mundial de Tango 2018 – 18 y 29 de abril

1º Puesto: Categoría Vals – 4° Edición "Marcos Juárez Aires de Tango” Preliminar Oficial del Mundial de Tango 2018 – 18 y 29 de abril

1º Puesto: Categoría Tango Pista - Certamen Regional de Tango Santa Fe - Preliminar Oficial del Mundial de Tango 2019 - Buenos Aires, diciembre 2019

1º Puesto: Categoría Milonga - 15º Campeonato Nacional de Tango - Preliminar Oficial de Tango BA Mundial Villa Constitución 2019 – 6 de Julio    

Finalista Tango Pista Luna Park - Tango BA Festival y Mundial de Baile 2019

Referencias 

Actores de teatro de Argentina
Artistas de Rosario
Bailarines de tango de Argentina